Бу́рное () — озеро на территории Каменногорского городского поселения Выборгского района Ленинградской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,8 км², площадь бассейна — 74,9 км². Располагается на высоте 34,2 метра над уровнем моря.

Форма озера лопастная, вытянутая с юго-запада на северо-восток. Берега сильно изрезаны. Из юго-западной оконечности озера выпадает ручей, соединяющий озеро Бурное с озером Зайцево и далее, через реку Дымовка, с Вуоксой.

Вдоль северо-западного берега озера проходит линия железной дороги Выборг — Хийтола, образуя рядом с озером остановочный пункт Хаколахти.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000012523.

См. также 
 Озёра России

Примечания

Ссылки 
 
 Оз. Бурное на финских довоенных топографических картах 1939 и 1942 гг.

Озёра Выборгского района (Ленинградская область)
Бассейн Дымовки